Romániai települések
 Aranyosronk falu Fehér megyében
 Runc Alsóvidra községhez tartozó falu Fehér megyében
 Runc Aranyosfő községhez tartozó falu Fehér megyében
 Runc Zalatna városhoz tartozó falu Fehér megyében
 Runk falu Hargita megyében